Pakendorf est un nom de famille notamment porté par :

  (1910-1980) , diplomate sud africain
 Brigitte Pakendorf (1970- ), directrice de recherches au CNRS